Richard Katzenstein ist der Name folgender Personen:

* Richard Katzenstein (Chemiker) (1868–1942), deutscher Chemiker, Unternehmer und Holocaust-Opfer
 Richard Katzenstein (Richter) (1878–1942), deutscher Jurist und Richter